Григорьев, Григорий:
 Григорьев, Григорий Григорьевич (1819—1899) — российский государственный деятель.
 Григорьев, Григорий Михайлович (1867—1915) — русский педагог-физик. 
 Григорьев, Григорий Моисеевич (1901—1997) — деятель советских спецслужб.
 Григорьев, Григорий Петрович (1914—1944) — Герой Советского Союза.
 Григорьев, Григорий Савельевич (1924—2001) — советский хозяйственный, государственный и политический деятель, Герой Социалистического Труда.
 Григорьев, Григорий Тимофеевич (1894—1966) — советский военно-морской деятель, генерал-майор береговой службы.